30 лет Казахстана — название населённых пунктов в Казахстане:
 30 лет Казахстана — село в подчинении горадминистрации города Туркестан Южно-Казахстанской области.
 30 лет Казахстана — прежнее, до 2010 года, название аула Тоганас в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 30 лет Казахстана — прежнее, до 1997 года, название аула Муратбаев в Казалинском районе Кызылординской области.

См. также 
30 лет Казахской ССР